Caronnesi – abitanti di Caronno Corbellaro
Caronnesi – abitanti di Caronno Pertusella
Caronnesi – abitanti di Caronno Varesino